Hank Rosenstein
 Paul Rosenstein-Rodan
 21467 Rosenstein